Влади́мир Ильи́ч Три́фонов (1933 — 1991) — советский сценарист, музыкальный продюсер.

Биография 
Владимир Трифонов родился в 1933 году. Окончил ВГИК (1964).

Сценарист; автор рассказов и сатирических повестей, печатавшихся в «Литературной газете»; режиссёр и ведущий телевизионных передач. Обладатель премии «Золотой телёнок» «Литературной газеты» (1972, 1978). Член Союза писателей с 1982 года.

Писал и работал в тандеме с Дмитрием Ивановым.

Работая редактором радиопередачи «С добрым утром!», Трифонов был одним из первых, кто обратил внимание на Аллу Пугачёву и пригласил её в эфир.

15 апреля 2019 года на сольном концерте, данном после многолетнего перерыва в день своего 70-летия, Алла Пугачёва посвятила Владимиру Трифонову песню «Серое пальто». Посвящение затем перешло в сделанный на основе этого концерта фильм «Алла Пугачёва. Тот самый концерт»:

Умер 20 июня 1991 года.

Семья 
 Мать — Тамара Казимировна Трифонова (1904—1962), литературный критик.
 Отец — Илья Алексеевич Трифонов (1900—1949), прозаик (литературный псевдоним Илья Иволгин).
 Брат — Лев Абелевич Левицкий (1929—2005), советский и российский литературный критик, литературовед. Приёмный сын матери Владимира Трифонова.

Фильмография

Сценарист

Прочие работы

Примечания

Ссылки 
 
 

Сценаристы кабачка «13 стульев»